Праздники Гибралтара определены законодательством британской заморской территории Гибралтар. Эти дни являются нерабочими, если праздник попадает на выходной, предоставляется дополнительный день отдыха. Официальные праздники 2015 года приведены в таблице.

Примечания 

Культура Гибралтара